Scalpel peut désigner :

 Scalpel, un instrument tranchant à lame fixe, fine et acérée, d'ordinaire pointue, utilisé pour la dissection et dans divers métiers artisanaux.

Mais aussi :
 Scalpel, un roman policier de John Harvey,